Nuraghe Sa Domu 'e s'Orcu – presso Domusnovas (SU)
 Nuraghe Sa Domu 'e s'Orcu – presso Sarroch (CA)